Ives Gandra da Silva Martins - advogado tributarista, professor e jurista brasileiro.
 Ives Gandra da Silva Martins Filho - atual ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Desambiguação